Ibarra steht für:

 Ibarra (San Miguel de Ibarra), Stadt in der Provinz Imbabura, Ecuador
 Kanton Ibarra, in der Provinz Imbabura, Ecuador
 Departamento Juan F. Ibarra, Verwaltungseinheit in der Provinz Santiago del Estero, Argentinien
 Ibarra (Spanien), Gemeinde in der Provinz Gipuzkoa, Spanien
 Ibarra Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Ibarra ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Dupetit Ibarra, uruguayischer Staatssekretär und Diplomat
 Álvaro de Ibarra, spanischer Jurist, Vizekönig von Peru
 Aníbal Ibarra (* 1958), argentinischer Bürgermeister
 Ascensión Esquivel Ibarra (1844–1923), costa-ricanischer Politiker, Präsident 1902 bis 1906
 Cristóbal Humberto Ibarra (1920–1988), salvadorianischer Lyriker, Erzähler und Essayist
 Elixabet Ibarra (* 1981), spanische Fußballspielerin
 Elizabeth Ibarra (Mimi), kolumbianische Salsa-Interpretin
 Emiliano Ibarra (* 1974), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Eréndira Ibarra (* 1985), mexikanische Schauspielerin
 Federico Ibarra Groth (* 1946), mexikanischer Komponist
 Florencia Ibarra (* 1983), argentinische Handballspielerin
 Francisco de Ibarra (1539–1575), spanischer Konquistador und Entdecker
 Héctor Ibarra Morales (* 1931), mexikanischer Diplomat
 Herminia Ibarra (* 1970), kubanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Hugo Ibarra (* 1974), argentinischer Fußballspieler
 Isidoro Ibarra (* 1992), argentinischer Hockeyspieler
 José María Velasco Ibarra (1893–1979), ecuadorianischer Politiker, Staatspräsident zwischen 1934 und 1972
 Juan Alberto Rodríguez Ibarra (* 1969), mexikanischer Beachvolleyballspieler
 Juan de Dios Ibarra (* 1979), mexikanischer Fußballtorhüter
 Julio César González Ibarra (* 1972), mexikanischer Boxer, siehe Julio González (Boxer)
 Luis Ibarra (* 1953), panamaischer Boxer
 Manuel Ibarra (* 1977), chilenischer Fußballspieler
 Miguel Ibarra (* 1990), US-amerikanischer Fußballspieler
 Miguel González Ibarra (1918–1991), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Obregón
 Néstor Ibarra (1938–2005), argentinischer Journalist und Rundfunkmoderator
 Oscar H. Ibarra (* 1941), US-amerikanischer Informatiker philippinischer Herkunft
 Oswaldo Javier Sánchez Ibarra (* 1973), mexikanischer Fußballspieler, siehe Oswaldo Sánchez
 Pedro Ibarra (* 1985), argentinischer Hockeyspieler
 Renato Ibarra (* 1991), ecuadorianischer Fußballspieler
 Ricardo Ibarra (1950–2011), argentinischer Ruderer
 Romario Ibarra (* 1994), ecuadorianischer Fußballspieler 
 Salomón Ibarra Mayorga (1887–1985), nicaraguanischer Schriftsteller
 Susie Ibarra (* 1970), US-amerikanische Musikerin und Komponistin

Siehe auch:
 Ibara
 Velasco Ibarra (Guayas) (auch El Empalme), Stadt in der Provinz Guayas in Ecuador